Közösség elleni izgatás, bűncselekmény
 Előjáték, közösülést megelőző szexuális játék